Demokraterne har flere betydninger:

 Demokratiske parti (USA) - Det demokratiske parti eller blot Demokraterne er det ene af de to store politiske partier i USA
 Demokratisk-republikanske parti - forløberen for nutidens demokratiske parti i USA
 Demokraterne (grønlandsk parti) - et grønlandsk socialliberalt parti
 Det Demokratiske Parti 2012 - et dansk politisk parti, der er etableret af Per Ørum Jørgensen 1. oktober 2012
 Demokratiske Republik Congo – eller ’’Congo Kinshasa’’ er et land i Afrika. Tidligere Belgisk Congo
 Demokratiske Union – var et polsk liberalt politisk parti
 Demokratisk socialisme – udtryk, der bruges om socialisme, som ønskes på et demokratisk grundlag
 Demokratisk-liberale Parti (Rumænien) - politisk parti i Rumænien
 Demokrati - folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket

Se også 
 Demokrat